Mościska může být

 Mostyska – město na Ukrajině
 Mościska (Piecki) – část obce Piecki ve Varmijsko-mazurském vojvodství v Polsku
 Mościska (Orzesze) – část města Ořeší ve Slezském vojvodství v Polsku
 Mościska (gmina Wysoka) – obec v gmině Wysoka, ve Velkopolském vojvodství v Polsku